Меттью Фреттін (,  3 січня 1988, Едмонтон) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу КХЛ «Барис».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2006 року.

2007 року був обраний на драфті НХЛ під 99-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Захищав кольори професійних команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Колумбус Блю-Джекетс». Наразі ж грає за клуб КХЛ «Барис».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Італійці Канади
Уродженці Едмонтона